Der Begriff Piloten steht für:

 den Plural der Berufsbezeichnung Pilot
 österreichische Bezeichnung für Pfähle zur Pfahlgründung